Il nome Peire Bremon si può riferire a:

Peire Bremon lo Tort  – (fl. 1177) trovatore proveniente dal Viennese. 
Peire Bremon Ricas Novas  – (fl. 1230-1242) trovatore provenzale.